Taring Padi — андеграундное течение современного искусства в Джакарте, Индонезия, представители которого используют искусство как инструмент для политического воздействия и требования доступности образования для всех.

О названии 
Padi — слово для обозначения риса в поле, taring — острый зуб, а сочетание taring padi используют для обозначения шипов, торчащих из конца рисового стебля по мере его созревания.

История

Возникновение 
Ucup Baik (один из основателей) и Djuwadi (действующий участник) отмечают, что течение получило начало в 1998 году, когда бывший президент Сухарто был вынужден уйти в отставку после восстаний в столице- Джакарте и по всей стране, поскольку 31 год диктаторского президентства пришел к переломному моменту. В Индонезии вся политическая коллективная деятельность была запрещена в Индонезии до 1998 года. 21 декабря 1998 Таринг Пади заявил о своём существовании в политико-культурной сфере Джокьякарты в Yogyakarta LBH office, объявив о своей миссии (Преамбула) и обозначив «Пять зол культуры» (Five Evils of Culture). Миссия Таринг Пади заключалась в возрождении «народной культуры», поддержке и выработке стратегии единого фронта в поддержку демократических и народных перемен в Индонезии. Подписались под основными положениями движения культурные деятели, студенты, художники и художники-самоучки.

Развитие 
Дом Taring Padi в 1998 году был коллективным местом, расположенный в Гампингане в бывшем кампусе АСРИ (ныне Индонезийский институт искусств — Arts Institute of Indonesia), который теперь стал зданием Национального музея Джоджа (Jogja National Museum—JNM). Члены группы Taring Padi давали уроки рисования соседским детям и проводили культурные вечера под названием «Full Moon», где местных жителей приглашали исполнять музыку и читать стихи. Члены Таринг Пади принимали участие в других местных культурных мероприятиях, свадьбах и выступлениях с керонконгом (жанром музыки). Несколько членов Taring Padi присоединились к группам dangdut (жанр музыки)"Soekar Madjoe" и «Dangdut Kampungan» (DK), группам, которые исполняют песни, описывающие состояние местного населения.

Народный культурный институт Таринг Пади стремится выполнять несколько функций:

Во-первых, как форум для художников, поддерживающих все стороны в развитии местного искусства и культуры с популистской ориентацией, исходя из потребностей людей и частного, социального и демократического развития людей.

Во-вторых, в качестве форума для артистов, играющих немаловажную роль в поддержке изменений, которые продвигаются Taring Padi.

В-третьих, как форум работников культуры для общения, обмена опытом и информацией, а также как место для укрепления отношений сотрудничества в соответствии с миссией и институциональными целями народного культурного института Taring Padi.

Taring Padi проводят арт- кампании, посвященные проблемам органических ферм, прав фермеров, земельного права, государственного соучастия в вырубках леса.

Ректор ISI (Indonesian Arts Institute) Агус Бурхан (Agus Burhan) отметил, что Taring Padi. решительно поддерживает идеологию популизма. «Популистское изобразительное искусство является сильным показателем в современном изобразительном искусстве, которое противостоит искусству романтизма», — сказал он во вступительной речи.

Установки Taring Padi

«Пять зол культуры» согласно Taring Padi 
 Институты искусства и культуры, которые делают акцент на искусстве ради искусства, индивидуалистические и оппортунистические группы, которые социализируют ошибочные доктрины с целью сохранения статус-кво и ради отчуждения людей от развития искусства, делящие людей на группы (высшие / низшие / средние классы) для удовлетворения экономических / материальных целей.
 Правительства / лидеры, через департаменты управляющие искусством и культурой, которые поддерживают статус-кво и стремятся формировать индонезийскую культуру только для того, чтобы её продавали за её экзотичность в интересах экономики и власти.
 Институты культуры, которые позволяют учреждениям выступать легитиматорами художников и произведений искусства и определять направление развития в искусстве.
 Система, которая разрушает мораль работников искусства, не думая об интересах общества, даже используя страдания людей ради личной выгоды.
 Недостаток понимания функции искусства в обществе, вытекающий из политики Нового Порядка, в которой подчеркивается командная экономика, а также тактика сговора, коррупции и кумовства.

Задачи Taring Padi 
 сопротивление «элитарному дискурсу»
 продвижение народного искусства
 выражение интересов среднего класса
 уделять первостепенное внимание открытости, социальному процветанию, суверенитету людей, справедливости между поколениями, демократии, уважению прав человека, не отказываясь от обязанностей, гендерных аспектов, реформации глобальных отношений и сохранения хорошей окружающей среды.
 преодоление буржуазных идей «гениального художника» и «произведения искусства». Произведения течения не приписываются «индивидуальному» автору. Большинство работ Taring Padi созданы коллективно и могут быть разделены на четыре категории: рекламные щиты или баннеры, плакаты, куклы и популярные буклеты под названием «Terompet Rakyat» (Народная труба). Оригинальные работы ТП, такие как баннеры и марионетки, не должны продаваться, так как они считаются инструментами общественных движений. Работы, которые легко воспроизводятся, продаются. Например, баннеры, наклейки, булавки и футболки.

Примечания 

Течения и направления в современном искусстве
Искусство Индонезии
Андеграунд